Pōmare II (c. 1782 – 7 de diciembre de 1821) Tu Tunuieaiteatua Pōmare II o en la ortografía moderna Tū Tū-nui-ʻēʻa-i-te-atua Pōmare II; históricamente mal escrito como Tu Tunuieaʻaite-a-tua, fue el segundo rey de Tahití entre 1782 y 1821. Fue instalado por su padre Pōmare I en Tarahoi, el 13 de febrero de 1791. Gobernó bajo la regencia de 1782 a 1803.

Vida 
Inicialmente reconocido como soberano supremo y Ariʻi-maro-ʻura por el gobernante de Huahine, fue expulsado de Tahit y se refugió en Moorea el 22 de diciembre de 1808, pero regresó y derrotó a sus enemigos en la batalla de Te Feipī, 12 de noviembre de 1815. Posteriormente se lo reconoció como rey indiscutible (Te Ariʻi-nui-o-Tahiti) de Tahití, Moorea y sus dependencias.

Matrimonio y conversión al cristianismo 
Pōmare II se casó primero antes de marzo de 1797 (prometió en enero de 1792) con la reina Tetua-nui Taro-vahine, Ariʻi de Vaiari (ahora Papeari), quien murió en ʻArue, el 21 de julio de 1806.

Pōmare II creyó haber perdido el favor del dios 'Oro y, ayudado por el misionero Henry Nott, comenzó a prestar más atención al Dios de los cristianos.

Fue bautizado el 16 de mayo de 1819 en la Capilla Real, el cristianismo papeote y el apoyo de los misioneros ingleses ayudó a la centralización del poder monárquico.

Tres misioneros de la Sociedad Misionera de Londres, Henry Bicknell, William Henry y Charles Wilson predicaron en el bautismo del rey Pōmare II. Luego, "Henry Bicknell se paró en los escalones del púlpito, tomó agua de una cuenca que tenía William Henry y la vertió" sobre la cabeza del rey Pōmare.

Hoy en día, la mayoría del 54% de la población polinesia francesa pertenece a varias iglesias protestantes, especialmente a la Iglesia protestante de Maohi, que es la más grande y representa más del 50% de la población. Se remonta sus orígenes a Pōmare II, el rey de Tahití, quien se convirtió de las creencias tradicionales a la tradición reformada traída a las islas por la Sociedad Misionera de Londres.

Muerte 
Pōmare murió el 7 de diciembre de 1821, por causas relacionadas con el alcohol en Motu Uta, Papeete, Tahití.

Fue sucedido por su hijo  Pōmare III, quien reinó entre 1821 y 1827.

Ancestros

Referencias 

Conversos al protestantismo
Monarcas